Rue Paul-Janet peut désigner :
 la rue Paul-Janet à Grenoble,
 la rue Paul-Janet à Strasbourg.